een natuurkundig verschijnsel: zie Interferentie (natuurkunde)
 een taalkundig fenomeen: zie Interferentie (taalkunde)
 een verschijnsel uit de leerpsychologie: zie Interferentie (leerpsychologie)
 een verschijnsel uit de geheugenpsychologie: zie Geheugen en Remming